Kingsbridge Road – stacja metra w Nowym Jorku na Concourse Line
 Kingsbridge Road – stacja metra w Nowym Jorku na Jerome Avenue Line